И́горь Ива́нович Криль — политический деятель Украины, глава партии «Единый центр».

Образование 
 1985 год — окончил Львовский политехнический институт, механико-технологический факультет по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», инженер-механик;
 Тернопольский финансово-экономический институт
 Владеет английским языком

Биография 
 По окончании вуза работал инженером-программистом на ряде предприятий.
 с августа 1991 по май 1993 — директор мукачевского предприятия «Свопинг».
 с ноября 1996 по май 1999 — заместитель директора, директор, ООО «Барва», г. Ужгород (основателем и первым директором которого был Виктор Балога, в последующем глава Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко).
 с июня 1999 по июнь 2001 — заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации по экономическим и финансово-кредитным вопросам, первый заместитель председателя. Председателем был Виктор Балога.
 На парламентских выборах 2006 года прошел в Верховную Раду под 71-м номером блока «Наша Украина».
 На досрочных выборах 2007 года получил депутатский мандат по списку блока «Наша Украина — Народная самооборона» (НУНС), стоял в списке под № 40. Занимал пост заместителя главы партии «Народный Союз „Наша Украина“».
 27 марта 2008 года избран главой новой партии «Единый центр». Считается, что идейным вдохновителем создания новой партии выступил Виктор Балога.

Примечания

Ссылки 
 Укринформбюро, Криль Игорь Иванович
 Игорь Криль — ЛІГА.Досье

Выпускники Львовской политехники
Члены партии «Наша Украина»
Члены партии «Единый центр»
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Выпускники Тернопольского национального экономического университета